Clemenceau oder Clémenceau ist der Familienname folgender Personen: 

 Adrien Clemenceau (* 1988), französischer Hürdenläufer
 Georges Clemenceau (1841–1929), französischer Journalist und Politiker
 Martine Clémenceau (* 1949), französische Pop- und Chansonsängerin

Clemenceau oder Clémenceau steht für:

 Clemenceau (R98), Flugzeugträger der französischen Marine
 Clémenceau, ein Schiff der Richelieu-Klasse der französischen Marine
 Mount Clemenceau, ein Berg in Kanada